Michał Mazur (1891–1952) – polski inżynier, profesor
 Michał Mazur – polski lekkoatleta, młociarz